Katana kan syfta på följande:
 Katana, en typ av japanskt svärd

Geografi

Sri Lanka 

 Katana Division, division, Västprovinsen, Gampaha District,

Syrien 

 Qatana District, distrikt, Rif Dimashq, 
 Qaţanā, distriktshuvudort, Rif Dimashq, 

Robotskapade Sri Lankaförgreningar
Robotskapade Syrienförgreningar